Алдея-Нова:

 Алдея-Нова — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Алмейда
 Алдея-Нова — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Транкозу